Pojem Suchá může mít následující významy:

obec
 Suchá (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava

část obce
 Suchá (Havlíčkův Brod) – část města Havlíčkův Brod v okrese Havlíčkův Brod
 Suchá (Hlavňovice) – část obce Hlavňovice v okrese Klatovy
 Suchá (Jáchymov) – část obce Jáchymov v okrese Karlovy Vary
 Suchá (Nejdek) – část obce Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Suchá (Nechanice) – část města Nechanice v okrese Hradec Králové
 Suchá (Litomyšl) – část města Litomyšl v okrese Svitavy
 Suchá (Stebno) – část obce Stebno v okrese Ústí nad Labem
 Suchá (hrad) – zaniklý hrad v blízkosti obce Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí

vodní tok
 Suchá (přítok Ipľu) – levostranný přítok Ipľu na Slovensku v okresech Poltár a Lučenec
 Suchá (přítok Sedlišťského potoka) – pravostranný přítok Sedlišťského potoka v okrese Tachov

část názvu lidského sídla
 Dolní Suchá (Hrádek nad Nisou) – část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Dolní Suchá (Havířov) – část města Havířov v okrese Karviná
 Horní Suchá – obec v okrese Karviná
 Horní Suchá (Liberec) (Liberec XXII-Horní Suchá) – část města Liberec v okrese Liberec
 Prostřední Suchá – část města Havířov v okrese Karviná
 Suchá Lhota – obec v okrese Svitavy
 Suchá Loz – obec v okrese Uherské Hradiště
 Suchá Rudná – část obce Světlá Hora v okrese Bruntál
 Suchá Rybná – část obce Svídnice v okrese Rychnov nad Kněžnou

příjmení osob
 Jana Suchá (* 1975) – česká právnička a politička
 Martina Suchá (* 1980) – slovenská tenistka

jiný význam
 Suchá jehla – grafická technika
 Suchá hmotnost vozidla
 Suchá zídka – prvek zahradní architektury

Externí odkazy